АИБ — аббревиатура, которая может обозначать:
 Агентство информационной безопасности — разведывательное агентство Сербии.
 Анонимная имиджборда — разновидность веб-форума.

См. также